Агва Сењора има више значења:
 Агва Сењора (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Сењора, Ла Тестера (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику